Hagby gård kan syfta på:

 Hagby, Täby kommun
 Hagby gård, Söderköping
 Hagby gård, Norrköping
 Hagby gård, Nora

Se även 
 Hagby